Circus kan henvise til flere artikler:

Cirkusser 

Circus på latin betyder cirkus på dansk, men findes i sin latinske form på flere andre sprog.

 Circus Maximus – et romersk cirkus fra ca. 6. århundrede f.Kr.

Dyr 

 Circus (slægt) – en slægt i høgefamilien
  Circus pygargus - det latinske navn for hedehøg, en art af denne slægt

Musik 

 Circus (Britney Spears-album) – et album af Britney Spears
 "Circus" (single) – en single fra Britney Spears albummet af samme navn
 Circus (Lenny Kravitz-album) – et album af Lenny Kravitz